Алексе́й Алексе́евич Шумски́х (1 июля 1990, Барнаул, СССР) — российский футболист, защитник тульского «Арсенала».

Биография 
Начинал заниматься футболом в родном Барнауле. В детстве играл в футбол во дворе вместе со старшим братом. Позже попал в школу местного «Динамо», где занимался до 14 лет. После одного турнира в Ижевске его пригласили в училище олимпийского резерва в Волгограде, а через год переехал в ФШМ «Торпедо» Москва, где и окончил футбольную школу под руководством Петра Ивановича Семшова. На профессиональном уровне дебютировал в 2008 году, отыграв за «Торпедо» 11 матчей в Первом дивизионе. После того как в 2009 году клуб лишился профессионального статуса, Шумских покинул команду и следующие несколько лет выступал за ряд клубов второго дивизиона. В феврале 2015 года подписал контракт с подмосковными «Химками». По итогам сезона 2015/2016 вместе с клубом стал победителем зоны ПФЛ «Запад». Следующие два сезона провёл с «Химками» в ФНЛ. Летом 2018 года перешёл в «Томь».

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь и сына. Семья проживает в Москве, где сын занимается в футбольной школе.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Химки»
 Победитель ПФЛ (зона «Запад»): 2015/16
 Итого : 1 трофей
 «Томь»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2018/19
 «Нижний Новгород»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2020/21
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Томь» 
 Профиль на сайте ФК «Торпедо» Москва 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Сатурн-2»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Строгино»
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Арсенал» Тула